Graebert bzw. Gräbert ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Graebert (1898–1947), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister von Wurzen
 Julie Gräbert (1803–1870), deutsche Theaterleiterin

Siehe auch:
 Graeber
 Graber
 Grabert
 Grebert